Морел () — фамилия французского происхождения. Для франкоговорящих персоналий на русский язык передаётся как Морель, для персоналий, говорящих на другом языке, — как Морел.

Фамилия 
Основная статья — .
 Статистика 
По данным 2014 года Morel — 3144-я по популярности фамилия в мире, её носят 180 371 человек. Фамилия Morel (Морель) наиболее распространена во Франции: 51,3 % её носителей проживают именно в этой стране (частота 1:719). Также эта фамилия достаточно часто встречается в Парагвае (13,1 %; 1:306), Доминикане (11,5 %; 1:505), Аргентине (7,4 %; 1:3188), США (4,4 %; 1:45 440), Канаде (2,4 %; 1:8346), Швейцарии (1,3 %; 1:3389), Бразилии (1,1 %; 1:102 307) и Гондурасе (1,1 %; 1:4484).
Во Франции фамилия Morel чаще среднестатистического (1:719) встречается в следующих регионах:
 Реюньон (частота 1:180)
 Овернь — Рона — Альпы (1:389)
 Нормандия (1:408)
 Бургундия — Франш-Конте (1:414)
 Бретань (1:479)
 Сен-Пьер и Микелон (1:582)
 О-де-Франс (1:586)
 Гвиана (1:677)
В Парагвае фамилия Morel'' чаще среднестатистического (1:306) встречается в следующих регионах:
 Каасапа (частота 1:158)
 Парагуари (1:182)
 Сан-Педро (1:192)
 Канендию (1:249)
 Амамбай (1:263)

Известные носители 
  (род. 1987) — американский бейсболист.
  (1906—1979) — доминиканский художник.
  (род. 1954) —  (2010—2014, 2018 — ), жена президента Чили Себастьяна Пиньеры.

Второе имя
  (1857—1896) — пуэрто-риканский композитор.

Прочее 
  — река в Индии, левый приток Банаса.
  (1805 — после 1830) — британская чистокровная верховая лошадь.

См. также 
 Моррелл
 Морелль
 Морель
 Морелл
 Моррилл
 Мёрель (Гольштейн) и

Примечания